Roberto Carlos (voetballer), een Braziliaans voetballer
 Roberto Carlos (zanger), een Braziliaans zanger